Ромеу:

 Ромеу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Ромеу, Гонсало (род. 1945) — кубинский композитор, пианист, дирижёр и педагог.
 Ромеу, Ориоль (род. 1991) — испанский футболист, опорный полузащитник «Челси».